Рыжаково — название населённых пунктов:

 Рыжаково — деревня в Яранском районе Кировской области.
 Рыжаково — деревня в Великолукском районе Псковской области.